Die Eerste Divisie 1957/58 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1957 und endete am 4. Juni 1958. An ihr nahmen insgesamt 32 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je 16 Teams aufgeteilt wurden.

Modus 
Die Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die Eredivisie auf, die jeweils Tabellenletzten mussten in die Tweede Divisie absteigen. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine

Eerste Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-off Meisterschaft  
Der Sieger stieg in die Eredivisie 1957/58 auf.

|}

Eerste Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1957/58